В одиночному розряді тенісного турніру Citizen Cup 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 4–6, 7–6, 7–6.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Яна Новотна (півфінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)

 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Забіне Гак (півфінал)
 Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg